Il singolare del torneo di tennis Joplin Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Bob Bryan che ha battuto in finale Kevin Kim 4-6, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Brian Vahaly (quarti di finale)
 Jack Brasington (secondo turno)
 Peter Luczak (semifinali)
 Alex Bogomolov, Jr. (quarti di finale)

 Vasilīs Mazarakīs (primo turno)
 Tuomas Ketola (primo turno)
 Rik De Voest (primo turno)
 Eric Taino (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Joplin Challenger 2003